Velika nagrada Madžarske 2017 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 30. julija 2017 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Sebastian Vettel, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, oba Ferrari, tretje pa Valtteri Bottas, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:17,244
|1:16,802
|1:16,276
|align="center"| 1
|-
!2
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:17,364
|1:17,207
|1:16,444
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes 
|1:18,058
|1:17,362
|1:16,530
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:17,492
|1:16,693
|1:16,707
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1:17,266
|1:17,028
|1:16,797
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:17,702
|1:17,698
|1:16,818
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|27 
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:18,137
|1:17,655
|1:17,468
|align="center"|12
|-
!8
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:18,395
|1:17,919
|1:17,549
|align="center"|7
|-
!9
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:18,479
|1:18,000
|1:17,894
|align="center"|8
|-
!10
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|1:18,948
|1:18,311
|1:18,912
|align="center"|9
|-
!11
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:18,699
|1:18,415
|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:18,843
|1:18,495
|
|align="center"|11
|-
!13
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|1:18,702
|1:18,538
|
|align="center"|16
|-
!14
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:19,095
|1:18,639
|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:19,085
|1:18,771
|
|align="center"|14
|-
!16
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:19,095
|
|
|align="center"|15
|-
!17
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|1:19,102
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|1:19,839
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|40
| Paul di Resta
|Williams-Mercedes
|1:19,868
|
|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:19,972
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|70
|1:39:46,713
|1
|align="center"| 25
|-
!2
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|70
| +0,908
|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|70
| +12,462
|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|70
| +12,885
|4
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|70
| +13,276
|5
|align="center"| 10
|-
!6
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|70
| +1:11,223
|7
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|69
| +1 krog
|9
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|69
| +1 krog
|13
|align="center"| 4
|-
!9
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|
|69
| +1 krog
|11
|align="center"| 2
|-
!10
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|69
| +1 krog
|8
|align="center"| 1
|-
!11
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|69
| +1 krog
|16
|align="center"|
|-
!12
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|69
| +1 krog
|10
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|69
| +1 krog
|15
|align="center"|
|-
!14
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|69
| +1 krog
|17
|align="center"|
|-
!15
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|68
| +2 kroga
|18
|align="center"|
|-
!16
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|68
| +2 kroga
|20
|align="center"|
|-
!17
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|67
| El. sistem
|12
|align="center"|  
|-
!Ods
|align="center"|40
| Paul di Resta
|Williams-Mercedes 
|60
| Motor
|19
|align="center"|  
|-
!Ods
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|20
| Okvara
|14
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
| 0
| Trčenje 
|6
|align="center"| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017